Список видів роду Деревій:

Список, який містить 147 визнаних видів роду Деревій (Achillea) з родини Айстрових (Asteraceae), або Складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайтів «Глобальна база даних Складноцвітих» () і «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 Achillea на сайті «International Plant Names Index»  
 Achillea на сайті «Plantsystematics»  
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Achillea&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=539846 
 Achillea на сайті «Vascular Tropicos»  

 
Деревій
Деревій